Strada nazionale 2 – strada statale in Cambogia
Strada nazionale 2 – strada statale in Francia
Strada nazionale 2 – strada statale in Madagascar
Strada nazionale 2 – strada statale in Marocco
Strada nazionale 2 – strada statale in Mauritania
Strada nazionale 2 – strada statale in Paraguay
Strada nazionale 2 – strada statale in Senegal
Strada nazionale 2 Padana Inferiore – ex strada statale nel Regno d'Italia